«Sleazy» — промосингл певицы Kesha с альбома Cannibal. Сингл был выпущен 2 ноября 2010 года на iTunes.

Информация о песне 
«Sleazy» была написана Кешей, Dr. Luke, Бенджаменом Ливайном, продюсером Bangladesh и Teddybears. В сингле вновь используется «вокальный рэп» — знаковая черта композиций Кеши. При записи песни использовано многослойное наложение голоса, а также электронное преобразование голоса. Критики отмечают в песне отчётливое влияние творчества Гвен Стефани («Hollaback Girl»), Дженнифер Лопес («Love Don’t Cost a Thing») и Lil Wayne («A Milli»).

Критические отзывы 
MTV News оставил положительную рецензию на «Sleazy». В отзыве был отмечен «убийственный бит» и запоминающийся текст. В рецензии AOL Radio указывается на то, что «Sleazy» во многом повторяет другую песню Кеши «We R Who We R».

Позиции в чартах 
В Канаде «Sleazy» вошла в Canadian Hot 100 20 ноября 2010 и заняла 46 место. В Billboard Hot 100 песня дебютировала на 51 месте.

Оригинальная версия

Remix 2.0: Get Sleazier

Сертификация

Издание сингла

Примечания 

Песни, написанные Dr. Luke
Песни Кеши